El Cantó de Saint-Ouen és un cantó francès del departament de Sena Saint-Denis, situat al districte de Saint-Denis. Des del 2015 té 3 municipis.

Municipis 
 Épinay-sur-Seine (en part)
 L'Île-Saint-Denis
 Saint-Ouen

Història

Demografia 

Saint Ouen